Khoufoukhaf ou Khafkhoufou est un prénom masculin de l'Égypte antique. Il a été porté par plusieurs dignitaires de la  et s.

 Khoufoukhaf , fils de Khéops et son vizir
 Khoufoukhaf , dignitaire de la  et probablement le fils du précédent.
 Khoufoukhaf , fils de Khoufoukhaf 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité